Red Baron – Manfred von Richthofen (1892–1918), niemiecki lotnik
 Red Baron – odmiana uprawna cebuli zwyczajnej